Атрошенко Владислав Анатолійович — народний депутат України 4, 7–8 скликань.
 Атрошенко Тамара Іванівна — депутат ВР УРСР.